Wymieniono też hasła z pisownią alternatywną Macintosh, Macintosh i Mackintosh.
Miejscowości w USA:
 McIntosh – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Washington
 McIntosh – miejscowość w stanie Floryda, w hrabstwie Marion
 McIntosh – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Polk
 McIntosh – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Corson
 McIntosh – jednostka osadnicza w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Torrance
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo McIntosh (ang. McIntosh County) – w stanie Georgia
 hrabstwo McIntosh (ang. McIntosh County) – w stanie Dakota Północna
 hrabstwo McIntosh (ang. McIntosh County) – w stanie Oklahoma
Nazwisko:
 klan Mackintosh – szkocki klan góralski
 Hugh Ross Mackintosh – szkocki teolog i duchowny
Inne
 Macintosh – komputer osobisty przedsiębiorstwa Apple
 McIntosh – odmiana jabłoni